Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho (Cabo Frio, 5 de outubro de 1981), mais conhecido como Doutor Serginho, é um advogado e político brasileiro.

Biografia 
Formou-se em Direito na Universidade Candido Mendes (UCAM) e realizou pós-graduação em Direito público na Universidade Estácio de Sá (UNESA).

Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado pelo Partido Social Liberal (PSL) e foi eleito com 26.906 votos.. Foi secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação. Depois de um período no Republicanos, filiou-se ao Partido Liberal (PL) em março de 2022. 

No pleito de 2022, Deputado do PL foi o quinto mais votado no estado, com 123.739 votos válidosl.Sendo o mais votado da história e a votação dos candidatos da Região dos Lagos. [[]

Em 2019, uma apuração jornalística afirmou que ele possuía integrantes da chamada "Máfia das Vans" alocados em seu gabinete.

[]

Naturais de Cabo Frio
Alunos da Universidade Candido Mendes
Alunos da Universidade Estácio de Sá
Advogados do Rio de Janeiro (estado)
Deputados estaduais do Rio de Janeiro
Secretários estaduais do Rio de Janeiro
Membros do Partido Social Liberal
Membros do Republicanos (partido político)
Membros do Partido Liberal (2006)